Salver ist der Familienname folgender Personen:

 Jan-Hendrik Salver (* 1969), deutscher Fußballschiedsrichter
 Johann Salver (1670–1738), Hof- und Universitätskupferstecher in Würzburg
 Johann Octavian Salver (1732–1788), deutscher Genealoge